Az Orient expressz az alábbi dolgokat jelentheti:

Orient expressz - Nyugat-Európát Kelet-Európával összekötő vasútvonalakon közlekedő luxusvonat volt a 19–20. században
Orient Express - 1943-ban bemutatott magyar film. Rendezteː Cserépy László.
Orient Express - 1954-es német film
Orient Express - hetilap, Bukarest (1992-96)